Ischia (eiland), Italiaans eiland in de Tyrreense Zee, provincie Napels.
 Ischia (stad), gemeente en stad op dit eiland.
 Ischia (Pergine Valsugana), plaats in de gemeente Pergine Valsugana, provincie Trente